Europa () è una figura della mitologia greca; fu principessa di Tiro e regina di Creta ed è l'eponima del continente europeo.

Etimologia 

L'etimologia del nome Εὐρώπη è ignota: una possibile etimologia lo riconduce agli elementi  (eurýs), "largo, ampio" e ὤψ / ὠπ- / ὀπτ- (ōps / ōp- / opt-), "occhio, viso, volto". "Ampio" è stato un appellativo della Terra stessa nella religione ricostruita proto-indoeuropea.

È comune nella mitologia e nella geografia dell'antica Grecia identificare terre o fiumi con figure femminili ed Europa viene usata per la prima volta in un contesto geografico nell'inno omerico all'Apollo di Delo ed in riferimento alla sponda occidentale del Mar Egeo.

Genealogia 
Figlia di Agenore o di Fenice e di Telefassa, ebbe da Zeus i figli Minosse, Radamanto e Sarpedonte.

Europa sposò Asterio (re di Creta) che adottò i suoi figli e li nominò suoi eredi. Tra i suoi figli avuti da Zeus si aggiunge l'indovino Carno.

Mitologia 

Zeus si innamorò di Europa mentre la osservava su una spiaggia insieme a delle ancelle, con le quali raccoglieva dei fiori e per averla ordinò ad Ermes di guidare i buoi del padre di Europa verso quella spiaggia. Poi assunse le sembianze di un toro bianco e le si avvicinò per distendersi ai suoi piedi.
Europa salì sul dorso del toro, impressionata dalla sua mansuetudine, e questi la rapì e la portò attraverso il mare fino all'isola di Creta.

Zeus rivelò quindi la sua vera identità e tentò di usarle violenza, ma lei resistette. Il dio si trasformò in aquila e riuscì a sopraffarla in un bosco di salici o, secondo altri, sotto un platano sempre verde. 
Suo padre Agenore mandò i suoi figli in cerca della sorella ma nessuno si recò a Creta e così non fu mai più ritrovata.

Europa, sposò poi il re di Creta Asterio e divenne la prima regina dell'isola greca.

La stirpe

Esegesi 

La raffigurazione di Europa su un toro si trova in diversi dipinti pre-ellenici, che probabilmente raccontano della Dea Luna trionfante in groppa al toro solare, sua vittima.

Il mito pare raccontare di un'invasione di Creta da parte di stirpi elleniche. E Zeus che si trasforma in aquila per conquistare Europa ricorda la storia di Zeus trasformato in cuculo per sedurre Era. Ma può anche darsi che il mito racconti di scorrerie compiute dagli elleni di Creta in Fenicia.

Curiosità 
Questa narrazione è raffigurata sulle monete di conio greco da €2.

Note

Bibliografia

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 Circa 250 immagini di Europa nel Warburg Institute Iconographic Database .

Personaggi fenici della mitologia greca
Personaggi del De mulieribus claris
Sequestri mitici
Amori di Zeus